Mardonio – nome proprio maschile

Persone
Mardonio – generale persiano
Mardonio – educatore dell'Imperatore romano Flavio Claudio Giuliano